

Ровеньки — місто обласного підпорядкування у Луганській області
 Ровеньки — село у Дніпропетровській області, П'ятихатський район
 Ровеньки — залізнична станція Донецької залізниці у місті Ровеньки

Ровеньки — смт у Белгородській області